Desa Cijambu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cijambu (administrativ by i Indonesien, lat -6,83, long 107,80), Jawa Barat, 
 Desa Cijambu (administrativ by i Indonesien, lat -6,93, long 107,34), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar